Reeducación (de re -prefijo que indica "repetir"- y educación) puede referirse a:

 Reeducación por el trabajo, en chino laogai o laojiao, una práctica penal en China, que se aplicó masivamente como técnica de cambio social durante la Revolución cultural. 
 Juzgada peyorativamente, es equivalente a: Lavado de cerebro, técnica que procura la instalación de creencias en un individuo contra su propia voluntad. (Véase también Autocrítica, Genocidio camboyano)
 Re-Education (Through Labor)'', sencillo de la banda de punk rock Rise Against de su álbum de 2008 album Appeal to Reason.
 Rehabilitación, física, psíquica o social, entendida como terapia para cambiar o recuperar un hábito o condición, por iniciativa médica, aunque también puede tener iniciativa penal.
 Reeducación funcional y reeducación postural o reeducación postural global, tipos de terapia postural en respuesta a un vicio postural, en kinesiterapia o en ergoterapia (especialidades de fisioterapia).
 Reeducación ortofónica o del lenguaje, en ortofonía o logoterapia.
 Educación de adultos o formación permanente.
 Específicamente a la reconducción de la formación profesional de los afectados por la reestructuración industrial.